CIV est un sigle qui peut désigner :
 Centre d'information des viandes, une association issue de l'interprofession des filières viande ;
 Comité interministériel des villes, une instance de décision de la politique de la ville en France ;
 Centre international de Valbonne, un collège et lycée des Alpes-Maritimes (France) ;
 Communication inter-ventriculaire, une malformation cardiaque ;
 chambres intervilleuses, des espaces situés dans le placenta et contenant de petits lacs sanguins ;
 culture in vitro ;
 des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs, Appendice A à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du .

CIV est un code qui peut désigner :
 Côte d'Ivoire, selon le code ISO 3166-1.
 104, le nombre, en chiffre romain.

CIV est une abréviation qui peut désigner :
 Civilization, un jeu vidéo  ;
 CIV (où CIV est l'abréviation du nom de famille du chanteur principal, Anthony Civarelli), un groupe de punk ;
 Première chambre civile de la Cour de cassation française.
 Abréviation de « civil » : voir civ sur le wiktionary.

Code